«Секретное дело Гесса» () — документальный фильм 2004 года Олафа Розе и Михаэля Фогта о заместителе фюрера Рудольфе Гессе, его перелёте в Великобританию в 1941 году и обстоятельствах его смерти в 1987 году. Фильм основывается на книге британского публициста и историка-ревизиониста Мартина Аллена «Мирная ловушка Черчилля», в которой автор возлагает на Уинстона Черчилля ответственность за продолжение Второй мировой войны в 1940 году и представляет Гесса жертвой убийства.

Содержание 
Гесс вылетел в Великобританию если не по поручению, то как минимум с ведома Адольфа Гитлера, чтобы провести мирные переговоры с представителями оппозиции в Великобритании, настроенными на прекращение войны. Этим планам противостоял Уинстон Черчилль, британские секретные службы заманили Гесса в ловушку. Черчилль стремился выиграть время, чтобы вовлечь в войну США и СССР и тем самым превратить европейскую войну между Великобританией и Германией в мировую войну, в которой Германия была обречена на поражение. Правительство Великобритании видело в идее великой Германии и превращении её в супердержаву угрозу существования собственной империи.

Фильм рассказывает о различных предложениях мира, с которыми Германия обращалась к Великобритании. Гитлер якобы был готов покинуть все оккупированные страны, выплатить им репарации и восстановить «польское государство». С похожими предложениями якобы вылетел в Великобританию и Гесс, что не подтверждается официальными данными. Фильм подвергает сомнению обстоятельства смерти Рудольфа Гесса в тюрьме Шпандау. Свои аргументы в пользу версии убийства Гесса выдвигают бывший американский директор тюрьмы Юджин Бёрд и обслуживавший Гесса в тюрьме санитар Абдулла Мелауи. Вторая патолого-анатомическая экспертиза, проведённая профессором Вольфгангом Шпанном, также обнаружила нетипичные для суицида странгуляционные полосы на шее Гесса. Авторы фильма обвиняют британские спецслужбы в убийстве Гесса, который после политических изменений в СССР якобы мог выйти на свободу.

Историки обнаружили в фильме многочисленные ошибки и отчасти намеренную фальсификацию исторических событий. Основные утверждения Мартина Аллена базируются на фальсифицированных документах из британского национального архива. Утверждение о том, что Гитлер уполномочил Гесса на ведение переговоров в Великобритании, не имеет в фильме весомого обоснования. По заявлению историка Райнера Шмидта, его интервью для фильма было сокращено и помещено в однозначно праворадикальный контекст, тем самым он категорически дистанцировался от фильма.

Литература 
 Geheimakte Heß, Geschichte und Hintergründe der gescheiterten deutsch-englischen Friedensverhandlungen — Langfassung der n-tv Dokumentation, DVD, ISBN 3-937163-51-4.
 Rainer F. Schmidt: Rudolf Heß — «Botengang eines Toren?». Der Flug nach Großbritannien vom 10. Mai 1941. ECON, Düsseldorf 1997, ISBN 3-430-18016-3.
 Kurt Pätzold, Manfred Weißbecker: Rudolf Heß. Der Mann an Hitlers Seite. Militzke, Leipzig 1999, ISBN 3-86189-157-3.
 David Thomas: Forgery in the Archives. In: Archives. The Journal of the British Records Association Bd. 34 Nr. 120 (2009), S. 21-35. Cf. derselbe: Forgeries in the archives, The National Archives Podcast, 28. August 2009
 Ernst Haiger: Fälschungen zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs im britischen Nationalarchiv. In: Christian Müller-Straten: Fälschungserkennung, Bd. 2. Verlag Dr. Christian Müller-Straten, München 2015, ISBN 978-3-932704-85-7, S. 211—221.

Ссылки 
 
 Braunes Merchandising
 Der Spiegel: Honorarprofessor unter Rechtsextremismus-Verdacht

Ультраправые
Документальные фильмы Германии
Теории заговора
Фильмы 2004 года
Рудольф Гесс